Lorena Šipić est une joueuse de volley-ball croate née le  à Split. Elle mesure  et joue au poste de centrale.

Biographie

Clubs

Palmarès
Coupe de Croatie
 Vainqueur : 2016
 Supercoupe de Croatie
 Vainqueur : 2016
 Championnat de Croatie
 Finaliste : 2010.
 Coupe de Roumanie
Finaliste : 2017.

Notes et références

Liens internes
 Équipe de Croatie de volley-ball féminin

Liens externes
  Son profil sur le site de la CEV
  Site officiel de son club

Joueuse croate de volley-ball
Naissance en novembre 1990
Naissance à Split